Macrodasyida är en ordning av djur. Macrodasyida ingår i fylumet bukhårsdjur och riket djur.

Macrodasyida är enda ordningen i fylumet Gastrotricha.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bukhårsdjur
Macrodasyida